Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 7–6 Barbara Paulus.

Teste di serie

  Anke Huber (quarti di finale)
  Kimiko Date (primo turno)
  Lindsay Davenport (campionessa)
  Mary Joe Fernández (secondo turno)

 Barbara Paulus (finale) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Judith Wiesner (semifinali) 
 Sandrine Testud (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1996